Список родов мезозойских (триас, юра, мел) млекопитающих и протомлекопитающих
 
 
 Acinacodus (Акинакод) — ранний мел, Россия (Кемеровская обл.)
 Acristatherium (Акристатерий) — ранний мел, Китай
Adelobasileus (Аделобазилевс) — поздний триас, США (Техас)
  (Акидолестес) — ранний мел, Китай
  — ранний мел, Англия
  (Альфадон) — поздний мел, Канада, США
 Ambondro (Амбондро) — средняя юра, Мадагаскар
  — поздний мел, Северная Америка
 Amphidon (Амфидон) — поздняя юра, США
  (Амфитерий) — средняя юра, Европа
  — поздний мел, Аргентина
  — средняя юра, Китай
 Archeodon (Археодон) — поздний триас, Южная Африка
  — ранний мел, Монголия
  (Асфальтомил) — средняя-поздняя юра, Аргентина
  — ранний мел, Австралия
 
 
  — поздний мел, Румыния
 Barberenia (Барберения) — поздний мел, Аргентина
  — поздняя юра, Португалия
  — ранний мел, Португалия
  — поздний мел, Мадагаскар, Северная Америка
  — ранний мел, Австралия
 Bocaconodon (Бокаконодон) — ранняя юра, Мексика (Тамаулипас)
 Bolodon — поздняя юра — ранний мел, Европа, Северная Америка
 Bondesius (Бондезия) — поздний мел, Аргентина (Рио-Негро)
 Borealestes (Бореалест) — средняя юра, Великобритания
 Brachyzostrodon (Брахизостродон) — поздний триас, Гренландия, Франция
  — поздний мел, США
 Bridetherium (Бридетерий) — ранняя юра, Англия
  — поздний мел, Монголия
  — поздний мел, Монголия, Казахстан
 
 
 Castorocauda (Касторокауда) — поздняя юра, Монголия
  — поздний мел — ранний плиоцен, Канада
  — поздний мел, Монголия
  — поздний мел, США
  — мел, Монголия
  — поздний мел — плиоцен, США
  — поздний мел — ранний плиоцен, Северная Америка
  — поздний мел, Северная Америка
  — поздний мел, Северная Америка
  — поздний мел, Северная Америка
  — поздний мел, Аргентина
  — поздняя юра, США (Вайоминг)
  — ранний мел, Испания
 Cyrtlatherium (Циртлатерий) — средняя юра, Великобритания
 
 
  — поздний мел, США
 Deccanolestes (Deccanolestes) — поздний мел, Индия
 Delsatia (Дельсатия) — поздний триас, Франция
 Deltatheridium (Дельтатеридиум) — поздний мел, Монголия
 Didelphodon (Дидельфодонт) — поздний мел, Северная Америка
 Dinnetherium (Диннетерий) — ранняя юра, США (Аризона)
 Djadochtatherium — поздний мел, Монголия
  (Докодон) — поздняя юра, Европа, Северная Америка
  — ранний мел, Марокко
  — ранний мел, Великобритания
 Dromatherium (Дроматерий) — верхний триас, США
 Dsungarodon (Дзунгародон) — поздняя юра, Китай
 Durlstodon — поздняя юра, Англия
 Durlstotherium — поздняя юра, Англия
 
 
  — ранний мел, Португалия
  — ранний мел, Монголия, Испания
 Eodelphis — поздний мел, Северная Америка
 Eomaia (Эомайя) — ранний мел, Китай
  (Эозостродон) — поздний триас — ранняя юра, Англия, Китай
 Erythrotherium (Эритротерий) — ранняя юра, ЮАР, Лесото
  — поздний мел, Северная Америка
 Eurylambda (Эурилямбда) — поздняя юра, США
 
 
  (Феруглиотерий) — поздний мел, Аргентина
 Fruitafossor (Фрутафоссор) — поздняя юра, США (Колорадо)
 
 
  — ранний мел, Испания
  — ранний мел, Англия
  — поздний мел, США
 Gobiconodon (Гобиконодон) — мел, Россия, Монголия, Китай, США
 Gobiotheriodon (Гобиотериодон) — ранний мел, Монголия
 Gondtherium (Гондтерий) — рання юра, Индия
 Gondwanadon (Гондванадон) — поздний триас
  — поздний мел, Аргентина (Патагония)
 Groebertherium — поздний мел, Аргентина
  — поздняя юра, Португалия
 Guirogatherium (Гуирогатерий) — поздний мел, Аргентина
 
 
 Hadrocodium (Гадрокодий) — ранняя юра, Китая (Юньнань)
  — ранний мел, Марокко
  — поздний мел — палеоцен, Европа
 Hallautherium (Галлаутерий) — поздний триас, Швейцария
 Haldanodon (Хальданодон) — поздняя юра, Португалия
  — поздний триас — ранняя юра
 Heishanlestes (Хэйшаньлест) — ранний мел, Китая (Ляонин)
  — ранний мел, Китай
 Helvetiodon (Гельветиодон) — поздний триас, Швейцария
  (Хенкелодон) — поздняя юра Португалии
 Henkelotherium (Хенкелотерий) — юра, Португалия
  (Геносфер) — средняя юра, Аргентина
 Holwellconodon (Холвеллконодон) — поздний триас, Великобритания
 Hutegotherium (Гутеготерий) — средняя юра, Россия (Красноярский кр.)
  — поздний мел, Монголия
 
 
  — ранний мел, Испания
  — ранний мел, Португалия
 Indotherium (Индотерий) — рання-средняя юра, Индия
 Itatodon (Итатодон) — средняя юра, Россия (Красноярский кр.)
 
 
  — средний мел, США (Юта)
  (Джехолоденс) — ранний мел, Китай
 Juramaia (Юрамайя) — средняя юра, Китай
 
 
  — поздний мел, Монголия
  — поздний мел, Индия
  — ранний мел, Китай
  — поздняя юра Португалии
  — поздний мел, США
  — поздний мел, Румыния
 Kollikodon (Колликодон) — ранний мел, Австралия
 Kotatherium (Котатерий) — ранняя юра, Индия
 Krusatodon (Крузатодон) — средняя юра, Великобритания
 Kryoryctes (Криорикт) — ранний мел, Австралия
 Kryptobaatar — поздний мел, Монголия
  — поздняя юра, Европа
 Kuehneon (Кюнеон) — ранняя юра, Англия
 Kuehneotherium (Кюнеотерий) — поздний триас — ранняя юра, запад Европы, Гренландия
 
 
Lavanify — поздний мел, Мадагаскар
  — ранний мел, Испания
  — средний мел, Китай
 Liaoconodon(Лиаоконодон) — ранний мел, Китай
  — ранний мел, Англия
 
 
  — поздний мел, Монголия
 Manchurodon (Маньчжуродон) — поздняя юра — ранний мел, Китай
  (Маотерий) — ранний мел, Китай
  — средняя юра, Китай
 Megazostrodon (Мегазостродон) — поздний триас — ранняя юра, Южная Африка
  — поздняя юра, Португалия
  — поздняя юра, Португалия
  — поздний мел, Северная Америка
  — поздний мел — палеоцен, Северная Америка
 Mesungulatum — поздний мел, Аргентина
 Microderson (Микродерсон) — ранний мел, Марокко
  — ранний мел, Монголия
 Montanalestes (Монтаналестес) — ранний мел, Северная Америка
 Morganucodon (Морганукодон) — поздний триас — ранняя юра, Европа, Северная Америка, Китай
 
 
 Nakunodon (Накунодон) — ранняя юра, Индия
  — юра, Китай
  — поздний мел, Монголия (Нэмэгэту)
  — поздний мел, Монголия
  — поздний мел, США
 
 
 Paceyodon (Пацеиодон) — ранняя юра, Великобритания
  — мел, Северная Америка
  — ранний мел, Испания
  — поздний мел, юго-запад США
  — поздний мел, юго-запад США
  (Паритатодон) — поздняя юра, Киргизия, Англия
  — поздняя юра, Португалия
  — поздний мел, Перу
  — ранний мел, Португалия
  — ранний мел, северо-запад Европы (Англия, Испания)
  — поздняя юра, Португалия
  — поздняя юра, Португалия
  — поздний мел — палеоцен, Канада
  — поздняя юра, США
  — поздняя юра, Португалия
  (Псевдотрибос) — средняя юра, Китай
 Purbeckodon (Пурбекодон) — ранний мел, Англия
 Purgatorius (Пургаториус) — поздний мел — ранний палеоцен, Северная Америка
 
 
  — поздний мел, Аргентина
 Repenomamus (Репеномам) — ранний мел, Китай (Маньчжурия)
 Rostrodon (Ростродон) — нижняя юра, Китай
 
 
  — поздний мел, Индия
 Shalbaatar (Шалбаатар) — поздний мел, Монголия
 Sibirotherium (Сибиротерий) — ранний мел, Россия (Кемеровская обл.)
 Simpsonodon (Симпсонодон) — средняя юра, Россия (Красноярский кр.), Киргизия
  (Синобаатар) — мел, Китай
 Sinoconodon (Синоконодон) — поздний триас
 Sinodelphys (Синодельфис) — ранний мел, Китай
 Shuotherium (Шуотерий) — средняя-поздняя юра, Китай, Западная Европа
  — поздний мел, Монголия
 Spalacolestes (Спалаколест) — мел, США (Юта)
 Spalacotheridium (Спалакотеридий) — ранний-поздний мел, США
 Spalacotherium (Спалакотерий) — ранний мел, Великобритания, Испания
 Spalacotheroides (Спалакотероид) — ранний мел, США
 Steropodon (Стероподон) — ранний мел, Австралия
  — ранний мел, Испания
  — ранний мел, Англия
 Symmetrolestes (Симметролест) — ранний мел, Япония
 Symmetrodontoides (Симметродонтоид) — поздний мел, США, Канада
 
 
 Tashkumyrodon (Ташкумиродон) — средняя юра, Киргизия
 Tegotherium (Теготерий) — поздняя юра, Китай
 Teinolophos (Тейнолоф) — ранний мел, Австралия
 Tikitherium (Тикитерий) — поздний триас, Индия
 Tinodon (Тинодон) — поздняя юра — ранний мел, США, Португалия, Великобритания
  — мел, Монголия
  — поздний мел, Аргентина
 Trioracodon (Триоракодон) — верхняя юра, США
 Trishulotherium (Тришулотерий) — ранняя-средняя юра, Индия
 
 
  — мел, Узбекистан
 
 
  (Винцелестес) — ранний мел, Аргентина
  — мел, С.Америка
 Volaticotherium (Волатикотерий) — поздняя юра, Китай (Внутренняя Монголия)
 
 
 Wareolestes (Вареолестес) — средняя юра, Великобритания, Россия (Подмосковье)
 Woutersia (Воутерсия) — поздний триас, Франция, Бельгия, Люксембург
 
 Yanoconodon (Яноконодон) — ранний мел, Китай
 Yaverlestes (Яверлест) — ранний мел, Англия
 Yermakia (Ермакия) — ранний мел, Россия (Кемеровская обл.)
  — поздняя юра, Китай
 
 
  — юра, Португалия
 
 
Zalambdalestes (Заламбдалестес) — поздний мел, Китай
  (Чзанхэотерий) — ранний мел, Китай
  — поздняя юра, США

Млекопитающие по эпохам
Списки:Палеонтология